A EuroCup Feminina (oficialmente FIBA EuroCup Women) é o segundo escalão do basquetebol Europeu para clubes femininos, organizado pela FIBA Europa. É a competição sucessora da Taça Ronchetti, sendo o equivalente à Taça UEFA/Liga Europa.

História 
A Taça Ronchetti Cup (ou Taça Europeia Liliana Ronchetti como era oficialmente designada até 1996) foi criada em 1973 pela FIBA como a segunda competição europeia de basquetebol feminino de clubes na Europa. </div><div>A competição recebeu o nome de Liliana Ronchetti, uma jogadora italiana de basquetebol, que jogou entre os 20 e os 45 anos, tendo conseguido 83 internacionalizações. Acabaria por falecer 1 ano após se retirar da competição, vítima de cancro.
Tal como a EuroLiga Feminina, a EuroCup no passado teve edições cujo vencedor foi encontrado através de uma Final Four, tendo-se em 2006 regressado ao sistema de final a duas mãos.

Taça Ronchetti

Eurocup

Vencedores

* precede o resultado da equipa que jogou em casa

Títulos por país

Títulos por clube

Ligações externas 
 (English) EuroCup at FIBA Europe

Ligas de basquetebol